Monadenia tuolumneana är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1955. Monadenia tuolumneana ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
tuolumneana